Стівен Ворнок, Стівен Девід Ворнок (англ. Stephen David Warnock; нар. 12 грудня 1981, Ормскерк) — англійський футболіст, лівий захисник клубу «Дербі Каунті».
 Рафаель Ворнок, Рафае́ль Ґамаліе́ль Во́рнок (англ. Thomas Jonathan Ossoff; 23 липня 1969(1969-07-23), Саванна, США) — американський пастор і політик.